Altes Haus steht für

Adelsgeschlecht:
 Altes Haus Lüneburg, Adelsgeschlecht
 Älteres Haus Burgund, Adelsgeschlecht

Burggebäude:
 Burgstall Altes Haus (Hirschbach), Oberpfalz, Bayern
 Burgstall Altes Haus (Pommelsbrunn), Mittelfranken, Bayern 
 Burgstall Altes Haus (Roggenstein), Roggenstein (Vohenstrauß), Bayern
 Altes Haus, deutsch für Hřídelík, Burg in Tschechien
 Altes Haus Vorsfelde, Burg, siehe auch Burgwall Vorsfelde  
Weiteres:
 Altes Haus (Nittendorf), Bodendenkmal in Nittendorf
 Dat ole Huus, Museum in Wilsede, Niedersachsen
 Dat ole Hus, Museum in Aukrug, Schleswig-Holstein
 Das alte Haus (Tschechow) (1887)

Siehe auch:
 Ältestes Haus (Dirmstein)
 Althaus
 Althausen
 Altenhaus
 Altenhausen
 Burgstall Im alten Haus
 This Ole House 
 Das alte Försterhaus
 Das alte finstere Haus